Julie Smith peut désigner :
 Julie Smith (1944-), auteure américaine de roman policier ;
 Julie Smith (1967-), actrice américaine ;
 Julie Smith (1968-), joueuse américaine de softball ;
 Julie Smith (1969-), politologue et femme politique britannique ;
 , actrice britannique parfois créditée sous le nom de Julia Lee Smith